Miejscowości w Polsce:
 Gołasze Mościckie
 Gołasze-Dąb
 Gołasze-Górki
 Gołasze-Puszcza